Bent Sørensen (1926) – calciatore danese
Bent Sørensen (1958) – compositore danese